Tian Chi () steht für:

 Himmelssee auf der Grenze zwischen China und Nordkorea
 Himmelssee (Tian Shan) am Tian-Shan-Gebirge in Xinjiang, China